Egyszerű ez József Attila 1924-ben írt verse
 Egyszerű ez Koncz Zsuzsa 2006. április 11-én megjelent albuma, 4. verslemeze.